McLaren može značiti:
McLaren- momčad formule 1
Prezime MacLaren
klan MacLaren